Chacarita puede referirse a:

 Chacarita, barrio de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 Chacarita, distrito del cantón de Puntarenas, Costa Rica.
 Chacarita, población y parroquia rural de la provincia de Los Ríos, Ecuador.
 Chacarita, barrio de la ciudad de Asunción, Paraguay.

Además, puede hacer referencia a:

 El cementerio de la Chacarita (o cementerio del Oeste), ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 El Club Atlético Chacarita Juniors, institución deportiva de Argentina.
 La estación Chacarita (o estación Villa Crespo), estación de ferrocarril de Argentina.